Holderbank (Aargau), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau.
Holderbank (Solothurn), een gemeente in het Zwitserse kanton Solothurn.